Chemnitzia powelli är en snäckart som först beskrevs av Bucknill 1924.  Chemnitzia powelli ingår i släktet Chemnitzia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
powelli